Колли-дель-Тронто () — коммуна в Италии, располагается в регионе Марке, в провинции Асколи-Пичено.

Население составляет 3409 человек (2008 г.), плотность населения составляет 560 чел./км². Занимает площадь 6 км². Почтовый индекс — 63030. Телефонный код — 0736.

Покровительницами коммуны почитаются святые Фелицитата и Перпетуя, празднование 7 марта.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт:

Ссылки 

 Национальный Институт Статистики 
 http://www.istat.it/english/ 

Коммуны провинции Асколи-Пичено